A National Football League 1997-es szezonja a 78. szezon volt az amerikai professzionális amerikaifutball-ligában. A szezont a Super Bowl XXXII zárta, amelyet a Denver Broncos a Green Bay Packers ellen nyert meg.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők

Rájátszás

Jegyzetek

Források

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl